«Кровавая бездна ужаса» (, иное название «Красный палач») — американо-итальянский фильм ужасов 1965 года режиссёра Массимо Пупилло.

Сюжет 
Фотограф и несколько фотомоделей, для того, чтобы сделать эффектные сексуальные фотографии для готовящихся к выходу обложек для изданий, написанных в жанре литературы ужасов, направляются в старый заброшенный замок. В этом замке обитает бывший актёр, который большую часть своего времени проводит за любованием своим атлетическим телом. Кроме того, актёр думает, что в него вселилась душа жившего в XVII веке палача. Потревоженный палач пытается расправиться с непрошеными гостями.

В ролях 
 Мики Харгитей — Тревис Андерсон (палач)
 Уолтер Бранди — Рик
 Луиза Баратто — Эдит
 Рита Клейн — Нэнси
 Альфредо Риццо — Дэниэл Паркс

Другие названия картины 
 A Tale of Torture
 Bloody Pit of Horror (США)
 Il Castello di Artena
 Crimson Executioner
 Some Virgins for the Hangman
 The Castle of Artena
 The Red Hangman (США)
 The Scarlet Executioner
 The Scarlet Hangman
 Virgins for the Hangman

Критика 
Луис Поль в своей книге Italian Horror Film Directors назвал фильм развлекательным упражнением в гомофобии. Кроме того, Поль отмечает игру актёра Мики Харгитея, который исполнил её с такой истерической неистовостью, что фильм получился даже больше, чем трэш категории «Z». Также Поль отмечает, что в фильме вставлено огромное количество всевозможного «мусора», который, по замыслу режиссёра, должен был способствовать лучшему восприятию картины.

Примечания

Ссылки 
 Фильм в Архиве Интернета

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1965 года
Фильмы в жанре джалло
Фильмы о серийных убийцах